Bundespräsidentenwahl steht für:

 die Wahl in Deutschland, siehe Bundespräsident (Deutschland) #Wahl des Bundespräsidenten
 die Wahl in Österreich, siehe Bundespräsident (Österreich)#Wahl des Bundespräsidenten
 die Wahl in der Schweiz, siehe Bundespräsident (Schweiz) #Wahl

Siehe auch:

 Bundespräsident, zu anderen Titeln